Shot in the Dark может значить следующее:

В музыке:
 Shot in the Dark — альбом Great White
 Shot in the Dark — альбом Лорана Гарнье
 «Shot in the Dark» — песня Haywire
 «Shot in the Dark» — песня Оззи Осборна
 «Shot in the Dark» — песня Within Temptation с их альбома 2011 года «The Unforgiving».
 «A Shot in the Dark» — песня Augustana с альбома Augustana
 Shot in the Dark — рок-группа Питера Уайта
 «A Shot in the Dark» — песня A Day to Remember с For Those Who Have Heart
 «Shot in the Dark» — песня RJD2 с альбома Deadringer
 «A Shot in the Dark» — песня Big Time Rush с альбома Big Time Rush.
 Shot in the Dark — альбом The Inmates
 Shot In The Dark — песня группы AC/DC с альбома Power Up.

Другие использования:
 A Shot in the Dark (Homicide: Life on the Street — Эпизод Homicide: Life on the Street
 A Shot in the Dark — роман 1952 года Ричарда Пауэлла
 Red eye (напиток) или «shot in the dark» — кофе-напиток